Der Challenge Cup 2020/21 der Männer begann mit der ersten Runde am 10. November und endete mit den Finalspielen am 17. und 24. März 2021, bei denen sich Powervolley Mailand gegen Ziraat Bankası Ankara durchsetzte.

Teilnehmer

Modus 
In der ersten Runde treffen die 32 qualifizierten in Hin- und Rückspielen aufeinander. Die 16 Gewinner erreichten das Achtelfinale und von dort geht es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde der Modus angepasst. Die Duelle im Achtel- und Viertelfinale wurden an aufeinander folgenden Tagen jeweils nur in einem Spiel statt mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Dazu kamen jeweils vier Mannschaften an einem Spielort zusammen.

Spielplan 

Die Mannschaften aus Kazincbarcika, Bergen, Jēkabpils, Belgrad, Lausanne, Jūrmala und Kokkola konnten wegen COVID-19-Beschränkungen nicht zu den Spielen der ersten Runde antreten. Die Spiele wurden jeweils 3:0 für die Gegner gewertet. Beide Spiele zwischen Skopje und Kamnik fanden in Slowenien statt, die Duelle zwischen Dupniza und Ried in Österreich sowie die zwischen Azores und Z. Ankara in der Türkei. Waldviertel und Nikosia traten wegen COVID-19 nicht zum Achtelfinale, Pärnu nicht zum Viertelfinale an.

Die Spielorte für die zusammengelegten Runden im Achtelfinale und Viertelfinale waren Ankara, Mailand und Horodok.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2020 Männer
Volleyballsaison 2020/21
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften